Limpopo, provincija u Južnoafričkoj Republici
 Limpopo (rijeka) rijeka na jugu Afrike teče kroz Južnoafričku Republiku, Bocvanu, Zimbabve i Mozambik
 Nacionalni park Limpopo, park u Mozambiku
 1490 Limpopo asteroid
Great Limpopo Transfrontier Park zaštićeno područje u Mozambiku i Južnoafričkoj Republici